European Formula Three Championship 2013 var den andra säsongen av formelbilsmästerskapet European Formula Three Championship. Den första tävlingshelgen kördes på Autodromo Nazionale Monza den 23-24 mars, och den sista på Hockenheimring den 19-20 oktober. Raffaele Marciello vann förarmästerskapet och Prema Powerteam vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet 

Noteringar
† – Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.
‡ – Halva poäng tilldelades under det tredje loppet på Autodromo Nazionale Monza eftersom loppet rödflaggades innan hälften av den planerade distansen slutförts.

Teammästerskapet

Referenser

Säsonger 

European Formula Three-säsonger
Motorsportevenemang 2013